

Legenda

Lezionari 1001-1100

Lezionari 1101-1200

Lezionari 1201-1300

Lezionari 1301-1400

Lezionari 1401-1500

Bibliografia

1001